Уругвай принимал участие в Летних Олимпийских играх 1992 года в Барселоне (Испания) в пятнадцатый раз за свою историю, но не завоевал ни одной медали.

Результаты соревнований

Академическая гребля 

В следующий раунд из каждого заезда проходили несколько лучших экипажей (в зависимости от дисциплины). В финал A выходили 6 сильнейших экипажей, остальные разыгрывали места в утешительных финалах B-D.
 Мужчины

Ссылки 
 Сборная Уругвая  на сайте sports-reference.com 

Спорт в Уругвае в 1992 году
Страны на летних Олимпийских играх 1992 года